Halling – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Halling – ludowy taniec norweski
 Einar Halling-Johansson – szwedzki piłkarz
 Roy E. Halling – amerykański mykolog